Akan – postać biblijna
 Akan – miasto w USA, w stanie Wisconsin
 Akan – grupa etniczna w Afryce
 Akan – język
 Akan – jezioro w Japonii
 Akan – rzeka w Japonii
 Park Narodowy Akan – park narodowy w Japonii
 Nizina Akan – nizina w Ghanie